Der FC Bobruichanka ist ein Frauenfußballverein aus Babrujsk, Belarus. Der Verein hieß bis 1995 Trikotazhnitsa Bobruisk.

Geschichte 
Der Verein stieg schnell zu einer der führenden Frauenfußballverein in Belarus auf. Ihren ersten Meistertitel konnten sie sich 1994 sichern. Bis zur Saison 2004 gewannen sie alle Auflagen. Erst danach bekamen sie nationale Konkurrenz durch den Verein Universitet Vitebsk. Zwischen 2010 und 2012 gewannen sie ihre letzten 3 Meisterschaften. Auch den nationalen Pokal konnten sie bisher neunmal gewinnen.

Erfolge 
 Belarussischer Meister (12): 1994, 1997–2004, 2010–2012
 Belarussischer Pokalsieger (10): 1995–2003, 2008

UEFA Women’s Cup / UEFA Women’s Champions League

Weblinks 

 de.women.soccerway.com
 uefa.com

Einzelnachweise 

Bobruichanka
Belarussischer Fußballverein
Sport (Babrujsk)